

Persone 
 Todd Kelly (1969) – sciatore statunitense
 Todd Kelly (1970) – giocatore di football americano statunitense
 Todd Kelly (1979) – pilota automobilistico australiano